Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Sommer-Paralympics 2008, die in Peking stattfanden. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) verwendet wird.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Medaillenspiegel
Medaillenspiegel der Paralympics